Skywalker steht für:

 Luke Skywalker, Figur aus Star Wars
 Anakin Skywalker, Figur aus Star Wars
 (274020) Skywalker, Asteroid des Hauptgürtels
 Skywalker Ranch, kalifornische Ranch
 Skywalker Sound, kalifornisches Unternehmen

Siehe auch:
 Skywalk